Мануфактура:

 Мануфактура — большое предприятие, где применяется ручной труд наёмных рабочих и широко используется разделение труда.
 Мануфактура — советская рок-группа из Ленинграда.
 Также мануфактурным исторически называли обрабатывающие производства.